RN poate fi:

 Regia nave (italiană pentru navă regală), prefixul navelor Marinei Regală Italiană Regia Marina
 Niger, număr de înmatriculare al statului african (din franceză République du Niger)
 Renovación Nacional, partid politic chilean
 Rimini, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 Rio Grande do Norte, număr de înmatriculare auto a statului brazilian
 Roscommon, număr de înmatriculare auto al comitatului irlandez
 Route nationale, drum național în Franța
 Royal Navy, Marina Regală a Regatului Unit

Rn poate fi:
 Radon, element chimic cu simbolul Rn

rn poate fi:
 Limba kirundi, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „rn” la acronymfinder.com